El topónimo Campillo puede hacer referencia a:

 El Campillo (Adra)
 El Campillo (Chirivel)
 El Campillo (Purchena)
 Campillo del Moro
 Diputación del Campillo
 El Campillo (Vélez-Rubio)
 El Campillo (Huelva)
 Los Campillos
 Campillo de Arenas
 El Campillo (Jaén)
 Campillo del Río
 San Bartolomé-El Campillo
 Campillos
 El Campillo (La Luisiana)
 El Campillo (Mairena del Alcor)

 El Campillo (Teruel)
 Campillo de Aragón

 Campillo (Cantabria)

 Campillo de las Doblas
 Campillo de la Virgen
 Campillo (Albacete)
 Campillo de Altobuey 
 Campillos-Paravientos 
 Campillos-Sierra 
 Campillo de Dueñas 
 Campillo de Ranas 
 El Campillo de la Jara 

 Villanueva del Campillo 
 Campillo de Aranda 
 Campillo de Mena
 Campillo (Burgos)
 Campillo de Azaba
 Campillo de Salvatierra
 El Campillo (Salamanca)
 Campillo y Melardos
 El Campillo (Valladolid) 
 El Campillo (Zamora) 

 Campillo de Llerena 
 Campillo de Deleitosa
 

 El Campillo (Arganda del Rey)
 El Campillo (El Escorial)
 El Campillo (San Lorenzo de El Escorial)
 Monasterio del Campillo
 El Campillo (El Vellón)

 Campillo de Adentro
 Campillo de los Jiménez
 Campillo y Suertes
 Campillo de Abajo
 Campillo de Arriba
 Campillo (Murcia)
 El Campillo (Moratalla)
 Laderas del Campillo
 El Campillo (Ojós)

 El Campillo (Vizcaya)